

Osoby 
 Carlos Coelho – portugalski polityk
 Gonçalvo Coelho – portugalski podróżnik
 Humberto Coelho – portugalski piłkarz
 Jackson Avelino Coelho – brazylijski piłkarz znany jako Jaja
 Janine Coelho – portugalska wioślarka
 José Manuel Ferreira Coelho – brazylijski piłkarz grający na pozycji napastnika
 Paulo Coelho – brazylijski pisarz i poeta
 Ruy Coelho – portugalski kompozytor

Inne 
 Estádio Elias Natan Coelho – stadion piłkarski w Alvorada, w Brazylii
 Estádio Paulo de Souza Coelho – stadion piłkarski w Petrolina, w Brazylii